peut désigner :
 , chanson de Jessica Simpson, sorti en 2000
 , album de Socialburn, sorti en 2003
 , chanson de 50 Cent, extraite de l'album 
 , chanson de Whitney Houston, extraite de l'album

Voir aussi 
 Where Are You

Homonymie